Preusmjeri Nacrt:TA580/TAS5380